UEFA Champions League finalen 2014 var en fodboldkamp der blev spillet 24. maj 2014. Kampen blev spillet foran 60.976 tilskuere på Estádio da Luz i Lissabon, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2013-14. Den var kulminationen på den 59. sæson i Europas fineste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den 22. finale siden turneringen skiftede navn fra European Champion Clubs' Cup til UEFA Champions League.

De deltagende hold var de spanske Madrid-klubber Atlético de Madrid og Real Madrid. Det er første gang i turneringens historie at to klubber fra samme by mødtes i finalen. Real Madrid vandt kampen 4-1 efter forlænget spilletid, og 1-1 i den ordinære spilletid.

Kampen blev ledet af den hollandske dommer Björn Kuipers.

Spillested 

UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 20. marts 2012 i Istanbul, at Estádio da Luz i Lissabon skulle være vært for finalen. Stadionet har siden 2003 været hjemmebane for fodboldklubben Benfica, og var ved Europamesterskabet i fodbold 2004 vært for flere kampe, deriblandt finalen. Hele anlægget blev bygget i 2003, efter at det gamle stadion fra 1954 var blevet fjernet året før.

Det var første gang siden 1967 at Lissabon var vært for den største europæiske klubfinale, hvor Celtic slog Inter Milano med 2-1.

Vejen til finalen 

Note: I alle resultaterne herunder, er scoren for finalisten givet først.

Kampen

Se også 
 UEFA Europa League finalen 2014

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside 

2014
Finalen 2014
Fodbold i 2014
Sport i Lissabon
Atletico de Madrid
Real Madrid